Osztás, matematikai művelet
Osztás (heraldika)
Osztás (nyomdai művelet)